Иербабуена има више значења:

 Иербабуена (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Иербабуена (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Иербабуена (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Иербабуена (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику